Rafael Junchaya es el nombre de dos peruanos:

 Rafael Junchaya Gómez, compositor y psicoterapeuta.
 Rafael Junchaya Rojas, también compositor e hijo del anterior.